Жена Лота — библейский ветхозаветный персонаж, супруга Лота; при бегстве из Содома ослушалась приказания ангела, оглянулась назад и превратилась в соляной столб.
 Жена Лота (скала) — столб (колонна) из каменной соли на горе Содом в Израиле.
 «Жена Лота» () — народное название маяка в ирландской деревне Болтимор.
 «Жена Лота» (1878) — изваяние английского скульптора Амо Торникрофта () в лондонском музее Виктории и Альберта.

См. также 
 Лот
 Лота (значения)